Simon Greiderer (ur. 18 stycznia 1996) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu HSV Absam-Bergisel. Dwukrotny drużynowy medalista mistrzostw świata juniorów: srebrny z 2014 i brązowy z 2015. Drużynowy brązowy medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy.

W swojej karierze raz zajął miejsce w pierwszej trzydziestce Pucharu Świata, również raz stał na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego.

Jego starszy brat, Lukas Greiderer, uprawia kombinację norweską.

Przebieg kariery 
W zawodach FIS Cup zadebiutował 14 stycznia 2012 w Predazzo. Zajął w nich 10. miejsce. W czerwcu 2012 w Stams po raz pierwszy wystartował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 40. miejsce. W grudniu 2012 w Engelbergu zadebiutował w zimowej edycji cyklu. Wziął udział w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013, zajmując 9. miejsce w zawodach indywidualnych, a także zdobywając brązowy medal w konkursie drużynowym. 29 czerwca 2013 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 28. miejsce w konkursie w Stams.

W grudniu 2013 w Engelbergu stanął na trzecim stopniu podium konkursu Pucharu Kontynentalnego. 6 stycznia 2014 w Bischofshofen zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 48. miejsce. 1 lutego tego samego roku zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015 zajął 5. miejsce indywidualnie, natomiast w konkursie drużynowym zdobył brązowy medal. 15 lutego 2015 w Vikersund zajął 30. miejsce w konkursie indywidualnym Pucharu Świata.

W kolejnych sezonach osiągał gorsze wyniki sportowe. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystartował w lipcu 2017 w Villach, w ramach FIS Cup, zajmując lokaty poza najlepszą trzydziestką. W styczniu 2018 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S.Greiderera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996